Charles River – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts
 Charles River – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine
 Charles River – poemat Thomasa Coffina Amory’ego